Shona, popolo dell'Africa del Sud
Lingua shona, lingua del popolo omonimo
Eilean Shona, isola della Scozia
Shona, nome femminile gaelico
Shona, cantante francese